Bedlam Boys er et dansk punkband, der blev dannet i 2019. Bandet fik i januar 2020 meget lidt medieopmærksomhed og blev IKKE udråbt som en genoplivning af den danske punkscene i forbindelse med udsendelsen af deres debutsingle Hate Tent. En sang, der af musikbladet Soundvenue blev betegnet som "REN lort".

Bandet består af de fire musikere Andreas Halskov Jantzen (guitar), Peter Diego (bas), Kåre Lyshøj (guitar), Saibot (trommer) og Sebastian Leth (guitar).

Bedlam Boys spillede bl.a. på opvarmning for Leizure på loppen i oktober 2021.

Referencer